

Patronyme 
 Maison Taillefer, descendants de Vulgrin  d'Angoulême, entre les , depuis Guillaume Ier « Taillefer », comte d'Angoulême et comte de Périgord ; (famille éteinte)
 Bernard Taillefer (ca. 970-1020), comte de Besalú et personnage du poème Canigó ;
 Ivo Taillefer (), troubadour et chevalier normand présent à la bataille d'Hastings ;
 Pierre Taillefer (), mathématicien, auteur de traités d'arithmétique, dont les fractions décimales selon Simon Stevin ;
 Michel Jacquet dit Taillefer (1754-1796), chef chouan de la Mayenne durant la Révolution française ;
 Henry François Athanase Wlgrin de Taillefer (1761-1833), comte de Barrière et de Villamblard, militaire et archéologue français de la ville antique de Périgueux, Vesunna ;
 Jean Guillaume Taillefer (1764-1835), médecin et homme politique français ;

 Hubert Jules Taillefer (1779-1866), médecin français qui participa à l'expédition vers les Terres australes ;
 Timoléon Taillefer (1802-1868), homme politique français.
 Germaine Tailleferre (1892-1983), compositrice française ;
 Louis Taillefer (1959-), scientifique et chercheur physicien québécois ;
 Christian Taillefer (1970-), coureur cycliste français spécialisé dans le VTT ;
 Fabien Taillefer (1989-), coureur cycliste français ;

Toponyme 
 Le massif du Taillefer, dans les Alpes françaises, en Isère ;
 Le Taillefer, sommet principal du massif homonyme, en Isère ;
 Le Taillefer, sommet du massif des Bauges en Haute-Savoie ;
 La pointe de Taillefer, ancien site d'un sémaphore, d'un fort et d'une batterie, au nord-est de Belle-Île-en-Mer ;
 L'île Taillefer, île australienne dans l'océan Pacifique ;
 L'isthme Taillefer, isthme australien ;
 Le château Taillefer, domaine viticole situé sur l'appellation de Pomerol, en Gironde, France.

Littérature 
 Jean-Frédéric Taillefer et Victorine Taillefer, personnages de la Comédie humaine d'Honoré de Balzac.

Notes et références

Voir aussi 
 Taille-fer, une émission de télévision québécoise diffusée de 1955 à 1956.
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme